Шушкодом — значения:

 Шушкодом — село, Буйский район, Костромская область
 Шушкодом — посёлок станции, Буйский район, Костромская область
 Шушкодом — железнодорожная станция Северной железной дороги, Буйский район, Костромская область